Múrice puede referirse a:
Murex, un género de moluscos.
Púrpura de Tiro, un colorante obtenido de ellos, y que dio nombre a los fenicios.